Maria Sanchez era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Ivana Lisjak.

Il singolare del torneo di tennis FSP Gold River Women's Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Mayo Hibi che ha battuto in finale Madison Brengle 7–5, 6–0.

Teste di serie 

  Maria Sanchez (secondo turno)
  Chanel Simmonds (primo turno)
  Julie Coin (secondo turno)
  Petra Rampre (quarti di finale)

  Madison Brengle (finale)
  Storm Sanders (primo turno)
  Heidi El Tabakh (quarti di finale)
  Victoria Duval (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

FSP Gold River Women's Challenger 2013